Lumbrineriopsis gasconensis är en ringmaskart som beskrevs av Michiya Miura 1980. Lumbrineriopsis gasconensis ingår i släktet Lumbrineriopsis och familjen Lumbrineridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gasconensis